Jensen Ranch bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Jensen Ranch (Kalifornien), ID-Nr. 82004980
 Jensen Ranch (Wyoming), ID-Nr. 88000552